Verenigde Staten was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de tiende deelname voor het land. De Verenigde Staten werden in de tweede ronde uitgeschakeld door België.

Kwalificatie

Kwalificatieduels 
De Verenigde Staten mochten instromen in de derde ronde in de CONCACAF kwalificatie. De Verenigde Staten werd in deze derde ronde ingedeeld in Groep A samen met Jamaica, Guatemala en Antigua en Barbuda. Het team ging als groepswinnaar door naar de vierde ronde.

In de vierde ronde speelden de groepswinnaars en de nummers 2 uit de derde ronde in een groep. De Verenigde Staten eindigde in deze groep met 7 overwinningen, 2 gelijke spelen en 1 nederlaag als nummer één wat betekende dat zij zich hebben gekwalificeerd voor het WK.

Derde ronde

Groep A 

Alle tijden staan in Belgisch-Nederlandse tijd

Wedstrijden

Vierde ronde

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. De Verenigde Staten werden als derde ondergebracht in Groep G en kreeg zo Natal, Manaus en Recife als speelsteden voor de groepsfase. Ook Duitsland, Portugal en Ghana kwamen in Groep G terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Amerikaanse elftal, zichtbaar op de spelersbus, "United by team, driven bij passion" is, dat "Verenigd als team, gedreven door passie" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie 

Voor de eerste keer sinds het WK voetbal 1998 was sterspeler Landon Donovan niet van de partij. Hij werd door bondscoach Klinsmann buiten de selectie gelaten.

Wedstrijden

Poule G

1/8 finale 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014